Philippe Dumas peut être le nom de :
Philippe Dumas (1940-), auteur et illustrateur français ;
Philippe Dumas, pilote automobile.